Нёйе́-Пон-Пьер () — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 200 км на юго-запад от Парижа, 110 км на запад от Орлеана, 21 км на северо-запад от Тура.

Население 

Население — 1 957 человек (2007).

Достопримечательности 

 Дольмен Marcilly
 Собор св. Петра
 Пруд Rainière
 Памятник погибшим в боях возле Нёйе-Пон-Пьер

Города-побратимы 
 Бонито (Италия)

Примечания